Лев Гальпе́рин:
 Гальперин, Лев Ефимович (Левик Хаимович, псевдоним Л. Барриве; 1872—1951) — российский революционер, меньшевик, историк.
 Гальперин, Лев Соломонович (1886—1938) — русский и советский художник, журналист.